Madonna Medici es el nombre que la historiografía designa a tres obras de arte que representan el tema de la Madonna (Virgen con el Niño) y que se relacionan con los Medici, la principal familia de la Florencia del Renacimiento.

Van der Weyden

La primera, cronológicamente, es una pintura de Roger van der Weyden (h. 1450, óleo sobre tabla), en el género denominado sacra conversazione, de la que esta pieza es una de las primeras representaciones. Se conserva en el Städelsches Kunstinstitut de Fráncfort del Meno. Aparecen representados, sobre un fondo dorado, la Virgen con el Niño en un trono bajo un dosel o tienda sostenida por dos ángeles; flanqueando las figuras centrales, los santos Pedro, Juan, Cosme y Damián. La similitud que esta obra tiene con modelos florentinos han permitido a los expertos suponer una estancia de Van der Weyden en Florencia, tanto si la obra se hubiera realizado materialmente durante su estancia en Italia (1450) como si lo hubiera hecho posteriormente, de vuelta en Flandes. La relación con los Medici se manifiesta por la elección de San Cosme y San Damián, patronos de la medicina y considerados santos tutelares por los Médici. El escudo con la flor de lirio o lis es un símbolo heráldico de Florencia, y utilizado por esta familia. La composición presenta una repetición rítmica y contraposición de líneas en arco, tanto en la disposición de los personajes (sus cabezas se sitúan en un arco tendido) como en el pliegue de la tela del dosel o tienda (forma un arco de cortina).

Lippi
La segunda es una pintura de Filippo Lippi (1466-1469, temple sobre tabla, de 115 por 71 cm) conservada en el Palacio Medici Riccardi de Florencia.

Miguel Ángel

La tercera es una escultura de Miguel Ángel (1521-1531), en mármol y de 226 cm de altura, que forma parte del monumento funerario a Lorenzo el Magnífico en la Capilla Medicea de Florencia. Los cuerpos de Virgen y Niño adoptan una composición de forma serpentinata.

Referencias

Arte de Italia
Pinturas representando a la Virgen con el Niño